

Localidades

Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos